Tauscha bezeichnet folgende Ortschaften:

 Tauscha, einen Ortsteil der Gemeinde Thiendorf im Landkreis Meißen in Sachsen
 Tauscha (Penig), einen Ortsteil der Stadt Penig im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Tauscha-Anbau, einen Ortsteil der Gemeinde Thiendorf im Landkreis Meißen in Sachsen